Kronsburg ist der Name mehrerer Ortschaften in Schleswig-Holstein:

 Kronsburg (Kiel), ein Ortsteil von Kiel, siehe Gaarden-Süd und Kronsburg
 Kronsburg (Bredenbek), ein Ortsteil der Gemeinde Bredenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde